Pruett ist der Familienname folgender Personen:

 Jeanne Pruett (* 1937), US-amerikanische Countrysängerin
 Jimmy Pruett (* 1925), US-amerikanischer Country-Musiker
 R. C. Pruett (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 Scott Pruett (* 1960), US-amerikanischer Automobilrennfahrer 

Siehe auch:
 Brütt